ETS2 steht für:

 ETS2 (Gen), menschliches Gen, siehe Chromosom 21 (Mensch)
 Euro Truck Simulator 2, Computerspiel

Siehe auch:
 ETS